Таме́ра Да́рветт Ма́ури-Хо́сли (; 6 июля 1978, Гельнхаузен, Германия) — американская .

Карьера 
Прославилась в конце 1990-х—начале 2000-х годов, сыграв в более чем 10-ти фильмах и телесериалах со своей сестрой-близнецом Тиа Маури, которой она на 2 минуты старше.

Личная жизнь 
С 15 мая 2011 года Тамера замужем за актёром , с которым она встречалась почти шесть лет до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Эйден Джон Таннер Хосли (род. 12.11.2012) и дочь Эрайя Талеа Хосли (род. 01.07.2015).

Племянница Маури по мужу, Элейна Хосли (2000—2018), погибла в результате стрельбы в гриль-баре «Бордерлайн» в Таузанд-Оксе, Калифорния.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Выпускники Университета Пеппердайна